Майко́пська вулиця — назва вулиці у різних населених пунктах деяких країн. Назва на честь міста Майкоп, столиці республіки Адигея у складі Російської Федерації.

Майкопська вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Майкопська вулиця — колишня назва Диканської вулиці в місті Кам'янське.
 Майкопська вулиця — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Київ.
 Майкопська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Дебальцевого в місті Кривий Ріг.

Майкопська вулиця — вулиця в місті Могильов.

Майкопська вулиця — вулиця в місті Алмати

Майкопська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Казань.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 В Омську:
 1-ша Майкопська вулиця
 2-га Майкопська вулиця
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Самара.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Сочі.
 Майкопська вулиця — вулиця в місті Уфа.

Вулиці